Зеленодо́льская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Зеленодольская улица — улица в Волгограде.
 Зеленодольская улица — ныне не существующая улица в посёлке Левченко Московского района Казани.
 Зеленодольская улица — улица в Москве.
 Зеленодольская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Зеленодольская улица — улица в Пензе.
 Зеленодольская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Зеленодольская улица — улица в Ставрополе.
 Зеленодольская улица — улица в Уфе.

Украина 
 Зеленодольская улица — улица в Харькове.

Источник: :Яндекс.Карты.